Ashmunella binneyi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1917. Ashmunella binneyi ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
binneyi